Isla del Tesoro kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Isla del Tesoro (ö i Colombia), Bolívar,

Kuba 

 Isla de la Juventud, ö, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Kubaförgreningar